La Rivière eller La Riviere kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 La Rivière-Saint-Sauveur – en kommun i departementet Calvados, 
 La Rivière-Enverse – en kommun i departementet Haute-Savoie, 
 La Rivière-Drugeon – en kommun i departementet Doubs, 
 La Rivière-de-Corps – en kommun i departementet Aube, 
 La Rivière, Isère – en kommun i departementet Isère,
 La Rivière, Gironde – en kommun i departementet Gironde,

Underhållning
 La rivière (film), en erotisk kortfilm av Michel Houellebecq

Se även 

 Larivière
 Rivière